

Квалификационные критерии 
Главным квалификационным критерием являлись рейтинги ATP и WTA на 9 июня 2008.
Каждый НОК мог выставить 6 теннисистов и 6 теннисисток. Максимально 4 — в одиночном разряде и 2 — в парном. Каждый спортсмен, который квалифицировался на одиночные соревнования, автоматически имеет право принимать участие и в парном разряде.

Одиночный разряд:
 56 игроков квалифицировались на соревнования в одиночном разряде по мировому рейтингу на 9 июня 2008.
 2 места в мужском разряде и 2 в женском разряде были приглашены комиссией.
 6 мест распределены для различных континентов и НОК.

Парный разряд:
 10 игроков квалифицировались на соревнования в парном разряде по мировому рейтингу на 9 июня 2008.
 86 мест распределены для различных континентов и НОК.

Отчёт 

В скобках — игроки, участвующие только в парном разряде.

Список квалифицировавшихся

Мужской одиночный разряд

Женский одиночный разряд

Мужской парный разряд

Женский парный разряд

Ссылки 
 Страница тенниса на сайте игр   
 Страница турнира на сайте ITF 

Теннис на летних Олимпийских играх 2008
2008
Квалификация на летние Олимпийские игры 2008